

Patronyme 

  (1643-1710), gouverneur et commandant en chef de la Jamaïque ;
 William Beckford (1709-1770), personnalité politique anglaise ;
 William Thomas Beckford (1760-1844), son fils, écrivain anglais ;
  (c. 1717 - 1764), personnalité politique anglaise ;
 Peter Beckford (1739-1811), chasseur, écrivain, collectionneur et mécène anglais ;
 Theophilus Beckford (1935-), chanteur jamaïcain ;
 Ewart Beckford (1942-), DJ jamaïcain ;
 Patricia Beckford (1965-), athlète britannique ;
 Tyson Beckford (1970-), acteur américain ;
 James Beckford (1975-), athlète jamaïcain ;
 Allison Beckford (1979-), athlète jamaïcaine ;
 Jermaine Beckford (1983-), footballeur anglais.

Toponyme 

 Beckford, localité anglaise du Worcestershire.